Diamonds может означать:

 Diamonds — сборник лучших хитов британского автора-исполнителя Элтона Джона 2017 года.
 Diamonds — неизданный совместный альбом американских рэперов Lil Peep и iLoveMakonnen, записанный в 2017 году.
 «Diamonds» — песня 2012 года барбадосской певицы Рианны.
 «Diamonds» — песня американской рэперши Megan Thee Stallion, записанная при участии певицы Normani и изданная в 2020 году.
 «Diamonds» — песня Сэма Смита изданная в 2020 году.

См. также